CMW steht als Abkürzung für:

 Committee on Migrant Workers, eine Organisation zum Schutz der Rechte von Wanderarbeitern
 Compton’s Most Wanted, US-amerikanische Hip-Hop-Band

Abkürzung